Курчинский — фамилия; имеет женскую форму Курчинская.
 Курчинский, Василий Палладиевич (1855 — ?) — русский медик, ординарный профессор и декан медицинского факультета Юрьевского университета.
 Курчинский, Михаил Анатольевич (1876—1939) — русский экономист.